Корено́вское городское поселение — муниципальное образование в составе Кореновского района Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует город районного значения с 4 подчинёнными ему сельскими населёнными пунктами.

Административный центр — город Кореновск.

Население

Населённые пункты 
В состав городского поселения входят 5 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Официальный портал администрации Кореновского района
 Карта-схема границ муниципального образования Кореновский район, городского и сельских поселений

Муниципальные образования Кореновского района
Городские поселения Краснодарского края